Andrej Gaćina (* 21. Mai 1986 in Zadar, SR Kroatien, SFR Jugoslawien) ist ein kroatischer Tischtennisspieler. Er wurde 2011 Europameister im Doppel.

Werdegang 
Erstmals international in Erscheinung trat Andrej Gaćina 2004 bei den Jugendweltmeisterschaften, als er zusammen mit Tomislav Zubcic (Kroatien) das Halbfinale erreichte. Seit 2007 wurde er für alle sechs Weltmeisterschaften nominiert (Stand 2012), wo er jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen gelangte. Bei den Europameisterschaften ist er seit 2005 vertreten. Hier wurde er 2007 mit der kroatischen Mannschaft Zweiter. 2011 wurde er mit seinem Partner Marcos Freitas (Portugal) Europameister im Doppel.

2008 und 2012 qualifizierte er sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Deutsche Bundesliga 
Bei mehreren europäischen Vereinen war Andrej Gaćina aktiv, meist gab er einjährige Gastspiele. Mit dem belgischen Klub Royal Villette Charleroi spielte er in der Champions League, mit mehreren deutschen Vereinen in der Bundesliga.

Vereinsstationen:
 bis 2005: Zadar (Kroatien)
 2005–2006: WTTV Ramstein (2. Bundesliga Süd)
 2006–2007: TSV Untermberg
 2007–2008: TSG Steinheim (2. Bundesliga Süd)
 2008–2009: Royal Villette Charleroi (Belgien)
 2009–2010: 1. FC Saarbrücken (1. Bundesliga)
 2010–2011: Royal Villette Charleroi (Belgien)
 2011–2012: TTF Liebherr Ochsenhausen (1. Bundesliga)
 2012–2016: TTC Zugbrücke Grenzau
 ab 2016: KNT UGMK Werchnjaja Pyschma

Privat 
Seit 2015 ist Andrej Gaćina verheiratet.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 25. Oktober 2012)
  (abgerufen am 25. Oktober 2012)
  (abgerufen am 25. Oktober 2012)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Kroatien)
Tischtennisspieler (1. FC Saarbrücken)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Tischtennisspieler (TTC Zugbrücke Grenzau)
Tischtennisspieler (Royal Villette Charleroi)
Tischtennisspieler (KNT UGMK)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Kroatien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Kroatien)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Kroate
Geboren 1986
Mann